Novioduno () pode referir-se a:

 Isaccea - chamada Novioduno pelos romanos
 Neung-sur-Beuvron - chamada Novioduno Bitúrigo pelo romanos
 Jublains - chamada Novioduno pelos romanos
 Nevers - chamada Novioduno pelos romanos
 Pommiers - chamada Novioduno pelos romanos
 Colônia Júlia Equestre - originalmente chamada Novioduno

Desambiguações de topônimos